Xiaxihao är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 750 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Xiaxihao är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nanyangzhen,  km väster om Xiaxihao. Trakten runt Xiaxihao är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina